Руэль, Гийом Франсуа (1703—1770) — французский химик и аптекарь.
 Руэль, Илер Марин (1718—1779) — французский химик, брат Гийома Франсуа Руэля.